Panino – forma di pane di piccola pezzatura
 Panino imbottito – forma di pane riempita con vari ingredienti
 Panino – ominide appartenente alla sottotribù dei Panini (Panina), come scimpanzé e bonobo (genere Pan)
Panino – centro abitato russo dell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 
 Panini